Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1999 года прошёл в Аксе с 21 по 29 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

Призёры 
 — Николя Гибер

 — Арно Кордье

 — Папа Сиссе

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1999 году
1999 год в шашках
Спорт в Аксе (Франция)
Август 1999 года